North City désigne les lieux suivants, aux États-Unis :

 North City, un village du comté de Franklin dans l'Illinois.
 , un quartier de San Diego en Californie.
 , un quartier de Shoreline dans l'État de Washington.